

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Żądłówka - przysiółek wsi Kasinka Mała w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Żądłówka - przysiółek wsi Lubień w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Lubień
 Żądłówka - część wsi Sieniawa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Raba Wyżna
 Żądłówka - część wsi Spytkowice w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Spytkowice

Zobacz też 
 żądłówki
 Żądło, Żądłowice